Eduardo II puede referirse a:

Eduardo II de Wessex (~962-978), rey de Wessex (975-978);
 Eduardo II de Inglaterra (1284-1327), rey de Inglaterra y señor de Irlanda (1307-1327);
Eduardo II de Bar (1339-1352), conde de Bar (1344-1352);
Eduardo II Farnesio (Colorno, 1666 - Parma, 1693), príncipe parmesano;
 Eduardo II (1592), obra de teatro de Christopher Marlowe, publicada originalmente como The Troublesome Reign and Lamentable Death of Edward the Second, King of England, with the Tragical Fall of Proud Mortimer;
 The Life of Edward II of England (1924), obra de teatro de Bertolt Brecht, adaptación de la anterior.
 Eduardo II (1970), telefilme;
 Eduardo II (1991), película dirigida por Derek Jarman, adaptación de la obra de Marlowe; o
 Edward II (1995), ballet adaptación de la obra de Marlowe con música de John McCabe.